Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2003/2004.

В плей-офф приняли участие 16 клубов, занявших первые два места в группах на групповом этапе. Матчи плей-офф начались 24 февраля 2004 года, а закончились 5 мая. Финальный матч Лиги чемпионов прошёл 26 мая на стадионе «Арена-АуфШальке» в Гельзенкирхене. Победителем стал португальский «Порту».

В данной статье указано центральноевропейское время.

Участники

Сетка плей-офф

1/8 финала 
Жеребьёвка состоялась 12 декабря 2003 года в Ньоне. Первые матчи были сыграны 24-25 февраля 2004 года. Ответные — 9-10 марта.

|}

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 12 марта 2004 года в Ньоне. Первые матчи были сыграны 23-24 марта 2004 года. Ответные — 6-7 апреля.

|}

Полуфинал 
Первые матчи были сыграны 20-21 апреля 2004 года. Ответные — 4-5 мая.

|}

Финал 

Финал Лиги Чемпионов розыгрыша 2003/04 состоялся 26 мая 2004 года в Гельзенкирхене на стадионе «Арена-АуфШальке».

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2003/2004